Saint-André-des-Eaux (Côtes-d’Armor) – francuska gmina w regionie Bretania
 Saint-André-des-Eaux (Loara Atlantycka) – francuska gmina w regionie Kraj Loary